Iwan Andonow ist der Name folgender Personen:

* Iwan Andonow (Revolutionär), bulgarischer Revolutionär 
 Iwan Andonow (Schauspieler) (1934–2011), bulgarischer Schauspieler und Regisseur